Рунди:

 Рунди — народ в Африке
 Рунди — язык народа рунди